Municipio de La Esperanza kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de La Esperanza (kommun i Guatemala), Departamento de Quetzaltenango,

Kuba 

 Municipio de La Esperanza (kommun i Kuba), Provincia de Villa Clara,